Леденьга — посёлок в Бабушкинском районе Вологодской области.

Входит в состав Бабушкинского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Леденьгский сельсовет.

География 
Расстояние до районного центра села имени Бабушкина по автодороге — 23 км. Ближайший населённый пункт — Юрманга.

В 1999 году внесён в реестр населённых пунктов Вологодской области как деревня Леденьга. В 2001 году название изменено на посёлок Леденьга.

История 
В 1966 г. указом президиума ВС РСФСР поселок лесоучастка квартала № 13 переименован в Леденьга.

Население

Примечания

Ссылки 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Бабушкинского района (Вологодская область)